Die Prinzen, popgroep
Willem Prinzen
Prinzen (weverij)